Мициньский () — польская фамилия. Женская форма Мициньская (). Известные носители:

  (1911—1943) — польский эссеист, поэт и философ.
 Мициньский, Тадеуш (1873—1918) — польский поэт, драматург, прозаик, публицист, переводчик.

  (1939—2001) — польский историк литературы, литературный критик, эссеист и редактор.
  (1915—1998) — польский писатель педагог.